Châteauneuf (Côte-d'Or)
 Châteauneuf (Loire)
 Châteauneuf (Saône-et-Loire)
 Châteauneuf (Savoie)
 Châteauneuf (Vendée)
ook:
Châteauneuf-de-Bordette,  Drôme 
Châteauneuf-de-Chabre, Hautes-Alpes
Châteauneuf-de-Gadagne, Vaucluse
Châteauneuf-de-Galaure,  Drôme 
Châteauneuf-d'Entraunes, Alpes-Maritimes
Châteauneuf-de-Randon,  Lozère 
Châteauneuf-de-Vernoux, Ardèche 
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Ille-et-Vilaine
Châteauneuf-d'Oze,  Hautes-Alpes
Châteauneuf-du-Faou, Finistère
Châteauneuf-du-Pape,  Vaucluse
Châteauneuf-du-Rhône,  Drôme 
Châteauneuf-en-Thymerais, Eure-et-Loir
Châteauneuf-Grasse, Alpes-Maritimes 
Châteauneuf-la-Forêt, Haute-Vienne
Châteauneuf-le-Rouge,  Bouches-du-Rhône
Châteauneuf-les-Bains, Puy-de-Dôme
Châteauneuf-les-Martigues, Bouches-du-Rhône
Châteauneuf-Miravail, Alpes-de-Haute-Provence
Châteauneuf-sur-Charente, Charente  
Châteauneuf-sur-Cher, Cher 
Châteauneuf-sur-Isère,  Drôme 
Châteauneuf-sur-Loire, Loiret  
Châteauneuf-sur-Sarthe,  Maine-et-Loire
Châteauneuf-Val-de-Bargis,  Nièvre 
Châteauneuf-Val-Saint-Donat,  Alpes-de-Haute-Provence  
Châteauneuf-Villevieille, Alpes-Maritimes (heette van 1961 tot 1992 Châteauneuf-de-Contes)